

Persone
Andy Tomlinson – psicologo britannico
Charles Tomlinson – poeta, traduttore e accademico inglese
Chris Tomlinson – ex lunghista britannico
Dalvin Tomlinson – giocatore di football americano statunitense
David Tomlinson – attore britannico
Eleanor Tomlinson – attrice britannica
John Tomlinson – cantante lirico britannico
LaDainian Tomlinson – ex giocatore di football americano statunitense
Laken Tomlinson – giocatore di football americano giamaicano
Louis Tomlinson – cantante, cantautore e personaggio televisivo britannico
Mel Tomlinson – ballerino e coreografo statunitense
Ray Tomlinson – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
Ray Tomlinson – programmatore statunitense

Altro
10108 Tomlinson – asteroide
Modello di Tomlinson – modello fenomenologico della dinamica